Hartnett ist der Familienname folgender Personen:

 Jack Hartnett, Schauspieler und Filmproduzent
 Jimmy Hartnett (1927–1988), irischer Fußballspieler
 John Hartnett (* 1950), irischer Leichtathlet
 Josh Hartnett (* 1978), US-amerikanischer Schauspieler
 Michael Hartnett (1941–1999), irischer Dichter
 Sonya Hartnett (* 1968), australische Schriftstellerin
 Thomas F. Hartnett (* 1941), US-amerikanischer Politiker

Siehe auch:
 Hartnett Motor Company Ltd, ehemaliger australischer Hersteller von Automobilen